Longboard è un tipo di tavola sportiva più lunga rispetto alle misure standard:

Longboard da skatebord
Longboard da surf